Список кантри-альбомов № 1 в США в 1991 году (Top Country Albums 1991) — это список кантри-альбомов, которые занимали первые места в США в 1991 году по итогам еженедельных хит-парадов журнала Billboard. Почти весь год лидировал кантри-певец Гарт Брукс (46 недель) с двумя дисками No Fences (32 недели) и Ropin' the Wind (14).

Список

См. также 
 Список кантри-хитов № 1 1991 года (Billboard)
 Список альбомов № 1 в США в 1991 году (Billboard)
 Список синглов № 1 в США в 1991 году (Billboard)

Примечания

Ссылки 
 
 Top Country Albums на сайте www.billboard.com

Чарты Billboard 1991 года
Списки кантри-альбомов Billboard
Списки альбомов № 1 1991 года
1991 год в музыке США